Загородження — штучно створена перешкода для руху:

 Загородження — (воєн.) Споруди, пристрої або сукупність заходів щодо руйнування чого-небудь спрямованих на перешкоджання або утруднення просування сил противника.

 мінне загородження
 протитанкові загородження

 Загородження — споруди для лову риби в річкових водоймах, які повністю перекривають потік води.

Див. також 
 Бараж